Василий Кузьме́нко:
 Кузьменко, Василий Денисович (1897—1937) — советский партийный и государственный деятель, член ВУЦИК.
 Кузьменко, Василий Иванович (1904—1972) — геолог, лауреат Ленинской и Государственной премий.